Vojnik est un toponyme qui peut désigner :
Vojnik, une localité de République de Macédoine située près de Kumanovo ;
Vojnik, une montagne du Monténégro ; 
Vojnik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
Vojnik, une petite municipalité de Slovénie.

La toponymie a une étymologie de Vojnik (ottoman).